«50 найвизначніших мультфільмів: вибір 1000 професіоналів анімації» () — книга () року американського історика анімації Джеррі Бека. В ній описано кілька десятків мультфільмів, створених у США та Канаді, 50 мультфільмів пронумеровані та визнані кращими. Популярність мультфільмів оцінена за допомогою тисячі осіб, що працюють в мультиплікаційній індустрії.

У списку з 50 позицій лише один мультфільм тривалістю більше 30 хвилин й лише 5 мультфільмів, створених після 1960 року.

Список

Див. також 
 Список найкасовіших мультфільмів
 Премія «Оскар» за найкращий анімаційний короткометражний фільм
 Список найкасовіших мультфільмів

Литература 
 Джерри Бек (Beck, Jerry (ed.)) (1994). The 50 Greatest Cartoons: As Selected by 1,000 Animation Professionals. Атланта: Turner Publishing. ISBN 1-878685-49-X.

Ссылки 
 Список на сайті rateyourmusic.com
 Список  на сайті mubi.com

Книги 1994
Кінематографічні рейтинги
Мультфільми США
Мультфільми Канади